Drugpa-Tradition steht für:

 Obere Drugpa-Tradition
 Untere Drugpa-Tradition